Станиша Пауновић се може односити на:

Станиша Пауновић (пјевач), пјевач влашке народне музике.
Станиша Пауновић (агроном), универзитетски професор и стручњак за воћарство.